Maginnis ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Maginnis (1938–2016), US-amerikanischer Schlagzeuger 
 Charles Donagh Maginnis (1867–1955), irisch-amerikanischer Architekt
 John Maginnis (1919–2001), nordirischer Politiker
 Ken Maginnis, Baron Maginnis of Drumglass (* 1938), nordirischer Politiker
 Martin Maginnis (1841–1919), US-amerikanischer Politiker
 Robert Patrick Maginnis (1933–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Philadelphia